Иакинф (Бичурин) (в миру Ники́та Я́ковлевич Бичу́рин; 1777—1853) — архимандрит Русской православной церкви (в 1802—1823 годах), востоковед и путешественник.
 Бичурина, Анна Александровна (1853—1888) — русская оперная певица (контральто).